Sittich ist
 die umgangssprachliche Bezeichnung langschwänziger Papageienarten, siehe Papageien#Systematik
 der deutsche Name des slowenischen Ortes Stična
 ein Kloster in Slowenien: Kloster Sittich / Stična im Ort gleichen Namens
 Sittich (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten
 ein Vorname, (Varianten auch: Sittig, Sitticho, Sittiko), insbesondere in der Familie von Berlepsch vorkommend
 Namensbestandteil mehrerer Personen, siehe Markus Sittikus
 im Soziolekt von Gefängnisinsassen der Begriff für pädophile Sexualstraftäter, siehe Sittich (Gefängnissprache)

Siehe auch:
 Wellensittich, Nymphensittich, Rosellasittich, Ziegensittich
 Sittig